Néprajzi Múzeum, Brassó
 Néprajzi Múzeum, Budapest
 Néprajzi Múzeum, Marosvásárhely, Toldalagi-palota
 Néprajzi Múzeum, Pécs
 Néprajzi Múzeum, Szászrégen
 Néprajzi Múzeum, Berlin
 Antropológiai és Néprajzi Múzeum, Firenze, Palazzo Nonfinito
 Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola
 Göcseji Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Zalaegerszeg, Göcseji Falumúzeum
 Néprajzi és Népművészeti Múzeum, Nagybánya
 Sipos László Magyar Néprajzi Múzeum, Bogdánd
 Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre